Лур-Бару́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Молеон-Барус. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65287.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 95 км юго-западнее Тулузы, в 50 км к юго-востоку от Тарба.

По территории коммуны протекает река Гаронна.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 735 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 371 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 265 были экономически активными, 106 — неактивными (показатель активности — 71,4 %, в 1999 году было 60,7 %). Из 265 активных жителей работали 230 человек (132 мужчины и 98 женщин), безработных было 35 (16 мужчин и 19 женщин). Среди 106 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 41 — пенсионерами, 46 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи